Маллингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1979) — американский профессиональный игрок в гольф.
 Маллингер, Матильда (1847—1920) — известная хорватская, австрийская и немецкая оперная певица (лирическое сопрано), музыкальный педагог.
  (род. 1964) — американский джаз-музыкант, саксофонист.